Mbassi peut faire référence à :

Patronymes 

 Coco Mbassi (1969- ), musicienne et chanteuse originaire du Cameroun
 Luc Mbassi (1956 ou 1957-2016), footballeur international camerounais.
 Priso Lea Mbassi, dernier Roi des Bankons.
Landry Mbassi, artiste visuel et commissaire d'art camerounais

Ethnie 
 Les Mbassa-Bassi, Mbasa-Basi, Ya-Mbassi, MBassi-Mbassi : des variantes des Yabassi, groupe ethnique bantou du Cameroun.

Voir aussi 
 Mbassis, village du Sénégal.